Песма Евровизије 1986. било је 31. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 3. маја 1986. у Гријегхале арени у Бергену, у Норвешкој. Био је то први пут да је Норвешка домаћин такмичења захваљујући победи групе Бобисокс на такмичењу 1985. године. Водитељ такмичења је била представница Норвешке 1966. године Осе Клевеланд. На такмичењу са освојених 176 поена, 13-огодишња Сандра Ким је донела прву победу Белгији. Она је од свих победника најмлађа победница.

20 земаља је учествовало: Исланд је наступио по први пут, повратници на такмичењу су били Југославија и Холандија након једногодишње паузе, док су од такмичења одустали Италија и Грчка која је изабрала песму, али је представница одустала од такмичења у последњем тренутку, зато што се датум одржавања такмичења пао на Велику Суботу.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1986.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1986.